Die Basketball-Asienmeisterschaft der Damen 1988 (offiziell: 1988 Asian Championship for Women), die zwölfte Basketball-Asienmeisterschaft der Damen, fand zwischen dem 9. und 18. Oktober 1988 in Hongkong statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Südkoreanische Basketballnationalmannschaft, die zum neunten Mal die Asienmeisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Das Turnier wurde in Form eines Rundenturniers ausgetragen. Jede Mannschaft spielte gegen die anderen Mannschaften genau einmal, sodass pro Mannschaft acht Spiele absolviert wurden. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Asienmeister der Damen 1988.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1988 Asian Championship for Women ()
 Ergebnisse ()

Frauen #1988
Basketballveranstaltung 1988
Asienmeisterschaft der Damen 1988
Frauenbasketballwettbewerb